

Джаффрі — місто, штат Нью-Гемпшир
 Джаффрі — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир